Reinoud II (Reinaut, Reinald) kan verwijzen naar:
 Reinoud II van Bar (1122-1170), graaf van Bar
 Reinoud II van Bourgondië (1061-1097), graaf van Bourgondië en Mâcon
 Reinoud II van Brederode (1415-1473), heer van Brederode, Vianen en Ameide
 Reinoud II van Clermont (1070-voor 1162), graaf van Clermont-en Beauvaisis
 Reinoud II van Dammartin (?-1298), graaf van Dammartin
 Reinoud II van Gelre (ca. 1295-1343), 'de Zwarte', graaf/hertog van Gelre
 Reinout II van Joigny (ca. 1050-1083), graaf van Joigny
 Reinoud II van Nevers (?-1097), graaf van Auxerre, Nevers en Tonnerre 
 Reinoud II van Soissons (?-1146), graaf van Soissons
 Reinoud II (Coevorden), Heer van Coevorden (1338-1370)